Kolumbija
 Atrato (grad)
 Atrato (rijeka)